Eiserne Faust steht für:

 Eiserne Faust, deutsche Organisation (1919–1934)
 Eiserne Faust (Militäroperation) der Nato im Irak (2005)
 Die eiserne Faust (Pintea), rumänischer Film (1976)
 Eine eiserne Faust in einem Samthandschuh, Musikalbum von KTL (2007)
 In eiserner Faust, Kriminalroman von Julius Stinde (1872)
 Der Graf mit der eisernen Faust, französisch-italienischer Film von André Hunebelle (1962) 

Siehe auch:
 Vitali Klitschko (Dr. Eisenfaust; * 1971), ukrainischer Boxer und Politiker
 Mit eisernen Fäusten, US-amerikanischer Film von Sydney Pollack (1968)
 Iron Fist